Харитонова — російське прізвище. Жіночий аналог чоловічого прізвища Харитонов. Походить від імені Харитон.

 Харитонова Світлана Миколаївна (1932–2012) — російська актриса
 Харитонова Раїса Петрівна (1951) — українська поетеса і прозаїк

російські прізвища